ONR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monkira (Australia)
 onr – codice ISO 639-3 della lingua one settentrionale
 Office of Naval Research